Asur steht für:
 Asur, biblische Personen, siehe Liste biblischer Personen/A #Asur
 Asur (Ort), Dorf in Tamil Nadu, Indien
 Asur, Volk in Indien

Asur ist der Familienname folgender Personen:
 Manuel Asur (* 1947), spanischer Lyriker

ASUR steht als Abkürzung für:
 Grupo Aeroportuario del Sureste, mexikanischer Flughafenbetreiber

Siehe auch:
 Assur

Abkürzung